poltergeist – hałaśliwy duch
 Poltergeist – planeta okrążająca pulsara Lich (PSR 1257+12)
 Poltergeist (polter.pl) – portal internetowy poświęcony fantastyce
 Poltergeist – film z 1982 roku
 Poltergeist – film z 2015 roku

Zobacz też 
 Eksperyment neutrinowy Reinesa–Cowana - część Projektu Poltergeist